Osoby o tym nazwisku:
 Serge Reggiani – francuski aktor i piosenkarz
 Loris Reggiani – włoski motocyklista
 Patrizia Reggiani – włoska bywalczyni salonów